Fra Andrija Čavlinović (u. Vodičevo, 30. studenoga 1771., hrvatski franjevac, sluga Božji

25. studenog (1771.) teško ga je ranio Turčin zvani Slonco s dva zrna iz male puške. 30. studenoga 1771., pet dana poslije, fra Andrija je umro u Vodičevu, Bosna. Pokopan je u mjesnom groblju zvanom Batkovci.

Izvori 

Bosanskohercegovački franjevci
Mučenici
Sluge Božji